Ками́ль Агабе́кович Агала́ров () — российский футболист, защитник и полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник махачкалинского футбола, в возрасте 16 лет начал выступать за любительскую команду «Анжи-Хазар», но вскоре оказался в махачкалинском «Динамо», за который за полтора сезона провёл всего 8 матчей в Первом дивизионе и 3 матча и 1 гол (в ворота волгоградской «Олимпии») в Кубке России. В 2007 году в составе «Черноморца» стал победителем второго дивизиона, сыграл 26 матчей забил 1 гол. В 2008 году подписал контракт с махачкалинским «Анжи», однако сезон 2008 года начал в аренде в каспийском «Дагдизеле». Летом оказался в «Анжи», дебютировал в клубе 16 августа 2008 года в матче против владикавказской «Алании». За полтора года в первом дивизионе провёл 33 матча. В премьер-лиге дебютировал 26 марта 2010 года в матче против ЦСКА, выйдя на позиции правого защитника, вместо дисквалифицированного Махира Шукюрова и отыграл все 90 минут. В составе клуба сыграл 103 матча.

21 июня 2013 года перешёл в «Ростов», соглашение было рассчитано на три года. Однако уже 30 августа футболист вернулся в «Анжи», который в середине межсезонья изменил стратегию развития. 29 марта 2016 года расторг контракт с клубом.

В начале 2017 года вернулся в Анжи.

Летом 2019 года пополнил ряды новосозданного клуба «Махачкала», в составе которого в официальных матчах дебютировал 16 июля; был капитаном команды на протяжении всего периода выступлений за клуб. Летом 2021 года на базе ФК «Махачкала» было возрождено махачкалинское «Динамо».

Достижения 
 «Анжи»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2012/13
 Финалист Кубка России : 2012/13

«Динамо» (Махачкала)
 Победитель группы 1 Второго дивизиона ФНЛ: 2021/22

Личная жизнь 
Отец работал автослесарем. У Агаларова три старших брата, в том числе Руслан Агаларов, полузащитник «Анжи» и «Динамо», за которые он выступал с 1993 по 2008 год. Женат, есть ребёнок. По национальности — даргинец. Родом из селения Кадар. Племянник Гамид Агаларов — тоже профессиональный футболист.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Камиля Агаларова на Газета.ру

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Дагдизель»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Махачкала»